Grafenried ist der Ortsname von

 in Deutschland
 Grafenried (Drachselsried), Ortsteil der Gemeinde Drachselsried, Landkreis Regen, Bayern
 Grafenried (Nittendorf), Ortsteil des Marktes Nittendorf, Landkreis Regensburg, Bayern
 Grafenried (Rimbach), Ortsteil der Gemeinde Rimbach, Landkreis Cham, Bayern
 Grafenried (Sinzing), Ortsteil der Gemeinde Sinzing, Landkreis Regensburg, Bayern

 in der Schweiz
die Gemeinde Grafenried BE im Kanton Bern 

 in Tschechien
Wüstung Lučina (Nemanice) (Grafenried) in der Gemeinde Nemanice, Okres Domažlice, Tschechien

Siehe auch:
 Graffenried